Die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 5. bis zum 11. August 2013 in Guangzhou in Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Yihan
  Saina Nehwal
  Ratchanok Intanon
  Sung Ji-hyun
  Tai Tzu-Ying
  Wang Shixian
  Minatsu Mitani
  Lindaweni Fanetri
  P. V. Sindhu
  Eriko Hirose
  Sapsiree Taerattanachai
  Bae Yeon-ju
  Busanan Ongbumrungpan
  Porntip Buranaprasertsuk
  Yip Pui Yin

Ergebnisse

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Weltmeisterschaft 2013
Weltmeisterschaft 2013/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2013